Příjmení Nešpor může nést:

 Karel Nešpor (* 1952) – český psychiatr specializovaný na léčbu návykových nemocí
 Martin Nešpor (* 1990) – český fotbalový útočník a bývalý mládežnický reprezentant
 Mirko Nešpor (1924–1944) – slovenský vysokoškolák a antifašista
 Václav Nešpor (1883–1973) – český profesor, historik a archivář olomouckého archivu
 Zdeněk Nešpor (* 1976) – český sociolog, religionista a vysokoškolský pedagog